The Grove – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Durham
 The Grove – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire